Diou (Allier)
 Diou (Indre)
 Diou (Mali)